Albanië
 Mausoleum van Skanderbeg, Lezhë, Albanië (in de ruïne van de voormalige Sint-Nicolaaskathedraal)

Duitsland
 Dom van Stendal, luthers, Duitsland

Finland
 Domkerk van Helsinki, evangelisch-luthers, Finland
 Sint-Nicolaaskathedraal (Kuopio), Finland

Italië
 Nicolaaskathedraal (Palmi), Italië

Letland
 Sint-Nicolaaskathedraal (Liepāja)

Oekraïne
 voormalige Nicolaaskathedraal (Kiev), orthodox, Oekraïne
 Sint-Nicolaaskathedraal (Kiev), katholiek, Oekraïne

Oostenrijk
 Kathedraal van de Heilige Nicolaas (Wenen), Russisch-Orthodox, Oostenrijk

Polen
 Nicolaaskathedraal (Białystok), orthodox, Polen
 Sint-Nicolaaskathedraal (Elbląg), Polen

Rusland
 Nicolaaskathedraal (Kislovodsk), Rusland
 Nicolaaskathedraal (Kronstadt), Rusland
 Nicolaaskathedraal (Mozjaisk), Rusland
 Nicolaaskathedraal (Nizjni Novgorod), Rusland
 Nicolaaskathedraal (Novgorod), Rusland
 Nicolaaskathedraal (Pavlovsk), Rusland
 Nicolaaskathedraal (Sint-Petersburg), Rusland
 Nicolaaskathedraal (Pavlovsk), Rusland
 Nicolaaskathedraal (Valoejki), Rusland

Slovenië
 Sint-Nicolaaskathedraal (Ljubljana), Slovenië

Verenigd Koninkrijk
 Sint-Nicolaaskathedraal (Newcastle upon Tyne), Verenigd Koninkrijk

Zweden
 Storkyrkan (Stockholm), Zweden

Zie ook
Sint-Niklaaskerk (doorverwijspagina)
Sint-Niklaaskapel (doorverwijspagina)

Nicolaas